Robert Forster peut désigner :
 Robert Forster (1941-2019), acteur américain ayant notamment joué dans El Camino, Jackie Brown et Mulholland Drive ; 
 Robert Forster (1957-), musicien australien, chanteur et guitariste du groupe The Go-Betweens.